Ниссим — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ниссим, Ицхак (1896—1981) — сефардский раввин и талмудист, главный сефардский раввин Израиля
 Ниссим, Моше (род. 1935) — государственный деятель Израиля.

См. также 
 Нисс